Le tournoi de tennis de Linz est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1995, classée en catégorie Tier III, se dispute du 20 au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Barbara Rittner, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Meredith McGrath et Nathalie Tauziat.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Linz
 Saison 1995 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1995
Linz
Sport en Autriche en 1995
Tennis en février 1995